

Anno 
 515 o 515 a.C.

Codici 
 515 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Volkssternwarte Dhaun, vicino Kirn, nella Renania-Palatinato, in Germania

Matematica 
 515 – numero